Alain Lamare (1956-), un assassin et ancien gendarme français ;
 Jacques-Michel Hurel de Lamare (1772-1823), un violoncelliste français ;
 Myriam Lamare (1975-), une boxeuse française ;
 Nappy Lamare (1907-1988), un banjoïste, guitariste et chanteur américain de Jazz-swing.

Voir aussi 
 Chapelle de la Croix-Lamare, une chapelle qui fut édifiée sur la bute des Coëvrons au nord de Rouessé-Vassé, en France